bł. Magdalena Panattieri (1443–1503) – włoska tercjarka dominikańska
 bł. Magdalena Sanga (zm. 1622) – japońska męczennica
 bł. Magdalena Kiyota (zm. 1627) – japońska tercjarka dominikańska, męczennica
 bł. Magdalena Yi Jo-i (1808–1840) – koreańska męczennica
 bł. Magdalena Morano (1847–1908) – włoska salezjanka

Zobacz też: Święta Magdalena